Azijski kup u hokeju na travi (eng. Hockey Asia Cup) je međunarodno natjecanje azijskih reprezentacija u športu hokeju na travi. 

Krovna organizacija ovog natjecanja je Asian Hockey Federation (ASHF). 

Prvi put se održalo 1982. u muškoj konkurenciji, 1983. u ženskoj konkurenciji kao neslužbeno natjecanje.

Prvo službeno žensko natjecanje je bilo 1985.

Muški

Sažetci

* Igralo se po liga-sustavu.

Vječna ljestvica 
(stanje nakon kupa 2013.)

Žene

Sažetci

Vječna ljestvica 
(stanje nakon kupa 2013.)

# Prvenstvo 1981. je bilo neslužbeno te se ne računa u ljestvicama

Vanjske poveznice 
Rediff.com: Asia Cup